Johann Wuppermann ist der Name folgender Personen:

* Johann Kaspar Wuppermann (1669–1742), Bürgermeister von Elberfeld
 Johann Rütger Wuppermann (1679–1759), Bürgermeister von Elberfeld